Jimmy Arias e Andrea Jaeger hanno battuto in finale Fred McNair e Betty Stöve 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Ilie Năstase /  Billie Jean King (secondo turno)
 Fred McNair /  Betty Stöve (finale)
 Steve Denton /  Anne Smith (quarti di finale)
 Ricardo Ycaza /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Francisco González /  Pam Teeguarden (semifinali)
 Andrés Gómez /  Kathy Horvath (semifinali)
 Carlos Kirmayr /  Cláudia Monteiro (secondo turno)
 Jimmy Arias /  Andrea Jaeger (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1981